Henryk Gołębiewski ist der Name folgender Personen:

*Henryk Gołębiewski (Politiker) (* 1942), polnischer Politiker
Henryk Gołębiewski (Schauspieler) (* 1956), polnischer Schauspieler